AIKA — японская порноактриса.

Карьера 
Дебют актрисы в AV (Adult Video;Видео для взрослых) состоялся в 2011 году. До своего дебюта будущая актриса работала парикмахером. После этого она четыре года работала косметологом, но бросила косметолога и сделала прорыв в качестве актрисы AV.

4 мая 2016 года она получила награду в категории «Отличная актриса» на церемонии DMM.R18 Adult Awards 2016. В августе он перевел свой офис из Five Promotion в T Powers.

3 марта 2017 года она получила награду актрисы (высшую награду) на SKY Chill! Adult Broadcasting Awards 2017. «Такие активные актрисы испытывали сильное давление. Большое вам спасибо!», — сказал ведущий Акира Накао. «Прошло много времени с тех пор, как родилась хорошая актриса. Да», — прокомментировал он [ 5 ] . После этого он действительно пытался сниматься в кино, и с тех пор он появлялся во многих варьете.

Примечания